Rebellerna kan syfta på:

 Rebellrörelsen – en maoistiskt influerad rörelse i Sverige under sommaren 1968
 Rebellerna (bok) – en bok av Ian Wachtmeister
 Rebellerna – en fiktiv motståndgrupp i Star Wars-världen, se Rebellalliansen

Se även
 Rebell